La Serie A1 1985-1986 è stata la 67ª edizione della massima divisione del campionato italiano maschile di pallanuoto. Le prime due classificate della Serie A2, Arenzano e Fiamme Oro accedono direttamente ai quarti dei Play-off, e avverrà anche per le stagioni successive.

Il Posillipo conclude nuovamente in testa la stagione regolare e, sconfiggendo in finale la rivelazione Pescara, si aggiudica il suo secondo scudetto consecutivo.

Classifica

Play Off

Tabellone

Risultati

Quarti

Semifinali

Finale Scudetto

Verdetti
 CN Posillipo Campione d'Italia
 Lazio e Nervi retrocesse in Serie A2

Bibliografia

Voci correlate
Serie A2 1985-86

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1985
Sport acquatici nel 1986
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto